Виталий — мужское имя.


Носители, известные по имени

Христианские святые 
 Виталий Александрийский (Виталий из Газы, Vitalis of Gaza), монах из монастыря в Газе, проповедовавший в Александрии, память  (РПЦ), 11 января (греческая православная церковь, католическая церковь).
 Виталий Африканский, мученик, память 16 ноября.
 Виталий Болонский, мученик, память 4 ноября.
 Виталий Зальцбургский, архиепископ Зальбургский, память 20 октября.
 Виталий из Кастронуово — (ум. 994) — монах из Кастронуово, отшельник; память 9 марта.
 Виталий из Нуармутье, отшельник, память 16 октября.
 Виталий Миланский, мученик, память 28 апреля.

Церковные иерархи 
 Виталий — папа римский в 657—672.
 Виталий (Борисов-Жегачев) — (1779—1841) — архиепископ Астраханский и Кавказский.
 Виталий (Введенский) (1870—1950) — архиепископ Дмитровский, викарий Московской епархии.
 Виталий (Вертоградов) (ум. 1866) — епископ Томский и Семипалатинский.
 Виталий (Гречулевич) (1822—1885) — епископ Могилевский и Мстиславский, духовный писатель.
 Виталий (Иосифов) (1831—1892) — епископ Калужский и Боровский.
 Виталий (Максименко) (1873—1960) — архиепископ Восточно-Американский и Джерзейситский, член Синода Русской православной церкви заграницей.
 Виталий (Устинов) (1910—2006) — первоиерарх Русской православной церкви заграницей в 1985—2001.
 Виталий (Щепетев) (ум. 1846) — епископ Костромской и Галичский.

Другие 
 Виталий Выговский — священноинок, один из основателей Выгорецкой обители. 
 Виталий Дубенский — монах, игумен Дубенского монастыря, переводчик, поэт (конец XVI — начало XVII вв).
 Виталий (Сергиев) — архимандрит, начальник Русской Миссии в Урмии, настоятель православного прихода Тегеране.

См. также 
 Витали
 Виталиан

Примечания